O Campeonato Português da 1a Divisão de Polo Aquático Feminino (English: Water Polo) de 2017/2018 foi a 30ª edição desde ressurgimento  em 1987-1988, competição organizada pela Federação Portuguesa de Natação,  É disputada por 7 equipas, a duas voltas. O Clube Fluvial Portuense conquistou o seu 12º Título.

Play-off Final
3º jogo play-off final: Se necessário.

2º jogo play-off final: 26/05/2018 CFP - SLB 9-7 (3-1; 2-4; 1-2; 3-0) no Fluvial

1º jogo play-off final: 19/05/2018 SLB - CFP 10-11 (0-2; 3-1; 5-3; 2-5) na Abóboda

Clube Fluvial Portuense sagrou-se Campeão nacional 2 – 0 (11-10, 9-7) contra SL Benfica

Meia Final
2º jogo 12/05/2018 SLB - SSCMP, 17-9 (3-2; 4-3; 5-1; 5-3)

2º jogo 12/05/2018 CFP - ADDCEG, 13-4 (3-2; 3-1; 1-0; 6-1)

1º jogo 05/05/2018 SSCMP - SLB, 6-14 (2-5; 2-4; 1-2; 1-3)

1º jogo 05/05/2018 ADDCEG - CFP, 7-17 (1-3; 3-5; 1-5; 2-4)

Quartos de Final
2º jogo 21/04/2018 CFP - CAP, 17-4 (3-1; 3-1; 5-1; 6-1)

2º jogo 21/04/2018 ADDCEG - LSXXI, 11-8 (4-2; 2-2; 3-2; 2-2)

2º jogo 21/04/2018 SAD - SSCMP, 12-6 (5-2; 4-2; 1-1; 2-1)

1º jogo 14/04/2018 LSXXI - ADDCEG, 10-14 (1-4; 4-5; 2-1; 3-4)

1º jogo 14/04/2018 CAP - CFP, 4-19 (1-5; 2-6; 0-1; 1-7)

1º jogo 14/04/2018 SSCMP - SAD, 15-5 (4-3; 3-0; 2-1; 6-1)

CN da 1ª Divisão Feminino de Polo Aquatico

Calendário

http://www.fpnatacao.pt/

https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=750 / https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=733 / https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=700

Competições de polo aquático de Portugal